Saint-Angel kan syfta på:
 Saint-Angel, Allier
 Saint-Angel, Corrèze
 Saint-Angel, Puy-de-Dôme